Il termine colonia (dal latino colere, "coltivare") indica, in sociologia e antropologia, un insediamento di persone in un luogo diverso dalla propria terra dorigine.
Derivati da tale significato sono:

Biologia 
 colonia, clone animale formato da individui che rimangono fisicamente uniti;
 colonia, insieme di microorganismi nati da un'unica cellula madre.

Società 
 colonia, territorio la cui sovranità non appartiene alla popolazione autoctona;
 colonia, insediamento di persone lontane dalla propria terra d'origine, chiamate coloni; 
 colonia, insediamento tipico della demografia degli Stati Uniti.

Altre accezioni non legate alletimo

Toponimi 
 Colonia, città della Germania
 Colonia, città degli Stati Federati di Micronesia
 Colonia, città degli Stati Uniti in New Jersey

Cinema 
 Colonia – film franco–tedesco del 2015 di Florian Gallenberger

Biografie 
 Agilulfo di Colonia (-750), monaco tedesco
 Bruno di Colonia (1030-1101), monaco tedesco e santo cattolico
 Bruno I di Colonia (925-965), arcivescovo tedesco e santo cattolico
 Cuniberto di Colonia (590/600-663), vescovo tedesco e santo cattolico
 Eilberto di Colonia (1110-1165), orafo e incisore tedesco
 Eriberto di Colonia (~970-1021), arcivescovo tedesco
 Ermanno II di Colonia (~995-1056), cardinale tedesco
 Ermanno Giuseppe di Colonia (~1160-1241), religioso tedesco
 Francone da Colonia (XIII secolo), teorico musicale e compositore tedesco
 Gereone di Colonia detto il "Santo d'oro" (?), santo cattolico e ortodosso
 Geroldo di Colonia (-1241), pellegrino tedesco commemorato come martire
 Guarino di Colonia (-985), arcivescovo tedesco
 Materno di Colonia (- ~328), vescovo tedesco
 Nestor Colonia (1992), sollevatore filippino
 Pellegrino di Colonia (-1036), arcivescovo e dignitario del Sacro Romano Impero
 Sarita Colonia (1914-1940), giovane peruviana oggetto di culto popolare per supposte influenze taumaturgiche
 Severino di Colonia (~320-404), vescovo
 Wicfrido di Colonia (~900-953), arcivescovo

Altro 
 243440 Colonia – asteroide
 Colonia, album del 2009 degli A Camp
 Colonia, gruppo musicale croato
 1. Fußball-Club Köln 01/07, club calcistico noto in Italia come Colonia per via della sua città d'appartenenza
 acqua di Colonia o, per sineddoche, colonia, profumo da toeletta originario dell'omonima città tedesca

Pagine correlate 
 Giovanni da Colonia

Altri progetti